Arrow (slovensko puščica) je lahko:
 Arrow, Warwickshire
 Arrow (reka)
 Arrow (izstrelek)
 HMS Arrow - plovilo/a Kraljeve vojne mornarice